Justin Mapletoft (né le  à Lloydminster, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière 
 En 2011-2012, après avoir échoué à satisfaire ses employeurs à Schwenningen ( nationale allemande) et n'être resté que deux matchs à Sierre (ligue nationale B suisse) il est mis à l'essai par Bâle (ligue nationale B suisse).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1996-1997 || Rebels de Red Deer || LHOu ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || Rebels de Red Deer || LHOu ||65 ||9 ||4 ||13 ||41 ||5 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|1998-1999 || Rebels de Red Deer || LHOu ||72 ||24 ||22 ||46 ||81 ||9 ||2 ||3 ||5 ||12 
|-
|1999-2000 || Rebels de Red Deer || LHOu ||72 ||39 ||57 ||96 ||135 ||4 ||2 ||1 ||3 ||28
|-
|2000-2001 || Rebels de Red Deer || LHOu ||70 ||43 ||77 ||120 ||111 ||22 ||13 ||21 ||34 ||59
|-
|2001-2002 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||80 ||13 ||20 ||33 ||60 ||20 ||7 ||10 ||17 ||23
|-
|2002-2003 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||63 ||13 ||26 ||39 ||47 ||7 ||1 ||2 ||3 ||6
|-
|2002-2003 || Islanders de New York || LNH ||11 ||2 ||2 ||4 ||2 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2003-2004 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||36 ||10 ||13 ||23 ||59 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Islanders de New York || LNH ||27 ||1 ||4 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||61 ||11 ||24 ||35 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Jokerit Helsinki || SM-liiga ||18 ||1 ||3 ||4 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Södertälje SK || Elitserien ||31 ||14 ||7 ||21 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Ice Tigers de Nuremberg || DEL ||10 ||2 ||3 ||5 ||2 ||13 ||2 ||4 ||6 ||10
|-
|2007-2008 || Senators de Binghamton || LAH ||78 ||18 ||22 ||40 ||77 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || EC Villacher SV || EBEL ||52 ||20 ||38 ||58 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Straubing Tigers || DEL ||50 ||13 ||26 ||39 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Straubing Tigers ||DEL ||52 ||16 ||19 ||35 ||71 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Schwenninger Wild Wings || 2. Bundesliga ||14 ||0 ||6 ||6 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || HC Sierre || LNB ||2 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || HC Bâle || LNB ||14 ||5 ||8 ||13 ||4 ||4 || 1|| 0|| 1|| 2

| 38 || 3 || 6 || 9 || 8 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0

Références 

Naissance en janvier 1981
Naissance à Lloydminster
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du Södertälje SK
Joueur du EC Villacher SV
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur du EHC Straubing Tigers
Joueur des Rebels de Red Deer
Joueur du HC Sierre
Joueur du HC Bâle
Attaquant de hockey sur glace